Desa Citapen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Citapen (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 107,49), Jawa Barat, 
 Desa Citapen (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 106,87), Jawa Barat, 
 Desa Citapen (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar